Rodolfo el reno puede referirse a:

Rodolfo el reno, personaje mítico navideño;
Rodolfo el reno, canción navideña basada en el personaje; o
Rodolfo el reno de la nariz roja, película de 1998.